Zoè Porfirogènita, emperadriu romana d'Orient 1028-1050
 Zoe Carbonopsina, emperadriu romana d'Orient
 Zoe (larva), larva dels crustacis
 Zoé, grup de rock alternatiu, formada el 1995 a Cuernavaca, Mèxic 
 Z.O.E. Zone of the Enders, videojoc que fou desenvolupat i publicat per Konami en 2001 per la PlayStation 2 
 Zoë Saldaña (1978, Nova Jersey), actriu estatunidenca
 Zoe, òpera del compositor francès Charles-Henri Plantade